Ел Фреснито има више значења:

 Ел Фреснито (Виља Унион), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Фреснито (Комала), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Фреснито (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Фреснито (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Фреснито (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Фреснито (Пивамо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Фреснито (Тлакепаке), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Фреснито (Туспан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Фреснито (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Фреснито (Котиха), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Фреснито (Мараватио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Фреснито (Танситаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Фреснито (Хенаро Кодина), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику